Als Götzenburg werden gelegentlich folgende Burgen bezeichnet, da sie eine Rolle im Leben Götz von Berlichingens gespielt haben:
 Burg Jagsthausen im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg
 Burg Hornberg im Neckar-Odenwald-Kreis in Baden-Württemberg
 Burg Möckmühl im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg